Osoby o tym nazwisku:
 Joanna Wyszyńska-Prosnak – polska malarka, historyk sztuki i konserwator zabytków
 Karol Mieczysław Prosnak – polski dyrygent i kompozytor
 Włodzimierz Prosnak – polski aerodynamik